Йозеф Вайс () — немецкая или еврейская фамилия:
 Вайс, Йозеф (1864—1945) — немецкий пианист и композитор еврейского происхождения.
 Вайс, Йозеф (1905—1972) — австрийско-британский химик.